BLM může znamenat: 
 Bureau of Land Management – agentura Ministerstva vnitra USA pro správu veřejných pozemků
 Basketbalová liga mistrů (Basketball Champions League) – evropská profesionální basketbalová soutěž
 Black Lives Matter – heslo a hnutí na podporu Afroameričanů, Afroafričanů a dalších černých osob
 Blue Lives Matter – heslo a hnutí na podporu členů policie ve Spojených státech v reakci na hnutí Black Lives Matter
 Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren – horská železniční trať v kantonu Bern ve Švýcarsku
 Bonniers litterära magasin – švédský literární časopis
 Svatý Bartoloměj (ostrov), třípísmenný kód ISO 3166-1
 Monmouth Executive Airport, IATA kód soukromého letiště v USA, stát New Jersey

Blm 
 Vůz Btax780 ČD, v 70. letech 20. století označovaný Blm